Accused (pel·lícula), pel·lícula britànica de 1936 dirigida per Thornton Freeland i protagonitzada per Douglas Fairbanks, Jr., Dolores del Río i Florence Desmond
 Accused (sèrie de televisió), sèrie britànica
 The Accused (pel·lícula de 1949), en català La culpa, dirigida per William Dieterle i protagonitzada per Loretta Young i Robert Cummings
 The Accused (pel·lícula de 1988), en català Acusats, dirigida per Jonathan Kaplan i protagonitzada per Jodie Foster i Kelly McGillis